Васиљево може бити:

 Васиљево (Васиљево), насеље и седиште истоимене општине, Северна Македонија
 Васиљево (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Србија